Araba se poate referi la:
Limba arabă, cea mai mare subramură, ca număr de vorbitori, aflată în uz, din cadrul familiei de limbi semitice.
Limba arabă clasică
Araba egipteană, 
Araba, Galileea, o localitate urbană din Israel, din Districtul de Nord.
Araba, Jenin, un sat aflat în nordul Cisiordaniei.
Álava (bască Araba), provincie din Spania de nord, în partea de sud a comunității autonome Țara Bascilor.